Ruské příjmení Saltykov () má více nositelů:

 Michail Jevgrafovič Saltykov-Ščedrin (1826–1889), ruský spisovatel
 Nikolaj Ivanovič Saltykov (1736–1816), ruský kníže, generál–polní maršál, předseda Vládní rady a Výboru ministrů Ruska
 Pjotr Semjonovič Saltykov (1700–1772), ruský voják, polní maršál
 Sergej Vasiljevič Saltykov (1726–1765), ruský důstojník, milenec Kateřiny Veliké

Externí odkazy 
 

Ruská příjmení